A7, A 7 oder A-7 steht für:
 ein genormtes Papierformat (DIN 476/ISO 216)
 eine Besoldungsgruppe für Beamte in Deutschland, siehe Mittlerer Dienst
 eine Baureihe der Stereoautografen von Wild-Heerbrugg
 A7 (Club), ein ehemaliger Musikclub in New York
 Aggregat 7, ein deutsches Raketenprojekt im Zweiten Weltkrieg
 Antonow A-7, ein Lastensegler
 Apple A7, ein System-on-a-Chip des Computerherstellers Apple
 Audi A7, ein deutsches Automobil
 BSA A7, ein Motorrad
 Focke-Wulf A 7, ein Flugzeug
 HMS A7, ein U-Boot der britischen Marine
 USS A-7, ein U-Boot der United States Navy
 Vought A-7, ein US-amerikanisches Kampfflugzeug
 ZAGI A-7, ein sowjetischer Tragschrauber
 eine 3D-Engine einer Entwicklungsumgebung für Computerspiele, siehe A7 Game Engine und 3D GameStudio
 Air Comet (IATA-Code), spanische Fluggesellschaft
 Air21 (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Katar
 Sony Alpha 7, ein Kameragehäuse von Sony
 Sony Alpha 7S, ein Kameragehäuse von Sony
 Sony Alpha 7R, ein Kameragehäuse von Sony

Autobahnen und Fernstraßen:
 in Belgien die Autobahn 7 (Belgien)
 in Bulgarien die Awtomagistrala Rila
 in Deutschland die Bundesautobahn 7
 in Frankreich die Autoroute A7
 in Griechenland der Aftokinitodromos 7
 in Italien die Autostrada A7 (Italien)
 in Kroatien die Autocesta A7
 in Luxemburg die Autoroute 7 (Luxemburg)
 in Litauen die Magistralinis kelias A7
 in den Niederlanden der Autosnelweg 7, siehe Rijksweg 7
 in Österreich die Mühlkreis Autobahn
 in Portugal die Autoestrada A7
 in Rumänien die Autostrada A7
 in der Schweiz die Autobahn A7 (Schweiz)
 in Spanien die Autovía A-7
 im Vereinigten Königreich die A7 road
 in der Elfenbeinküste die A7 (Elfenbeinküste)
 in Nigeria die A7 (Nigeria)
 in Zypern die A7 (Zypern) (in Planung)

ITU-Präfix:
 Katar

A7